Вистелиус — фамилия.
 Вистелиус, Андрей Борисович  (1915—1995) — советский геолог, математик, доктор геолого-минералогических наук.
 Вистелиус, Иван Иванович (1802—1872) — художник, академик Императорской Академии художеств.